Wang Guan – pentatleta cinese
 Wang Guan – lottatore di arti marziali miste cinese